Ioannina (stad); een stad in Griekenland en hoofdstad van het gelijknamige departement
Ioannina (periferie-district); een periferie-district in Griekenland
Ioannina (sandjak); een voormalige sandjak (deelgebied) van het Ottomaanse Rijk